René Caron peut faire référence à :
 René Caron (1861-1930), homme politique français ;
 René Caron (1926-2016), acteur québécois ;
 René Caron (1896-1942), militaire français impliqué dans le massacre d'Abbeville et exécuté au Mont-Valérien ;
 René-Édouard Caron, homme politique québécois.
 Renée Caron, chanteuse, épouse de Fernand Raynaud.